La Xemeneia Fàbrica Colomer és una obra de Mataró (Maresme) protegida com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
És una xemeneia que pertany a l'antiga fàbrica de Manufacturas Colomer Hermanos, S.A., emplaçada al carrer del Prat. Es tracta d'una construcció d'obra vista de secció hexagonal, situada a la façana del pati de la fàbrica. Actualment la xemeneia no presenta base ni remat superior, sembla que fou escapçada fa uns anys.

Història 
Segons explica Francesc Costa, originàriament sembla tractar-se de la fàbrica de gènere de punt de Jaume Baladia. L'any 1880 s'instal·là l'establiment industrial Narcís Colomer i fills. Del 1885 al 1890 la raó s'anomena Colomer i Fills i de Wid. Del 1890 al 1902 trobem Colomer Hermanos societat regular col·lectiva i del 1902 al 1927 Colomer Hermanos societat en comandita. Posteriorment . de 1927 a 1975 és coneguda com a Manufactures Colomer Hermanos S.A.

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Xemeneies del Maresme